Metro w Paryżu to system podziemnej kolei obsługującej Paryż i jego aglomerację zarządzany przez Régie autonome des transports parisiens (RATP). Liczy ponad 300 stacji funkcjonujących na 16 liniach. Oprócz nich lista obejmuje również stacje, które z jakichś powodów przestały funkcjonować lub istnieć, a także nowe stacje w realizacji.

Stacje czynne 
Metro w Paryżu liczy 302 czynne stacje, w tym 58 przesiadkowych. Najstarsze stacje funkcjonują od 19 lipca 1900 r., najnowsza zaś została otwarta 23 marca 2013 r. Stacje przesiadkowe wymienione w poniższej tabeli dotyczą wyłącznie przesiadek w obrębie metra.

Stacje zamknięte 
W historii metra zdarzało się, że w wyniku określonych robót lub wydarzeń historycznych pewne stacje nie były otwierane, były zamykane lub przenoszone. Poniższa lista przestawia tego typu stacje zlokalizowane na istniejącej sieci metra.

Stacje w trakcie realizacji 
Poniższa lista przedstawia stacje na zatwierdzonych przedłużeniach w trakcie realizacji. Do czasu wybudowania stacji ich nazwy mogą ulec zmianie.

Zobacz też 
 Lista systemów metra
 Régie autonome des transports parisiens
 Metro w Paryżu

Przypisy 

 
Paryż